Jeřábovití (Gruidae) jsou velcí ptáci z řádu krátkokřídlých. V současné době je rozlišováno 15 druhů; na území ČR se vyskytuje pouze jeřáb popelavý (Grus grus).

Fylogeneze 
Fosilní nálezy jeřábů z podčeledi Balearicinae jsou známy ze spodního eocénu a pozdějších období Eurasie, jeřábi z podčeledi Gruinae pak od svrchního miocénu.

Analýzy DNA ukazují, že nejsamostatnější skupinou jsou jeřábi rodu Balearica. Ostatní jeřábi se pak dělí do těchto výrazně vymezených skupin:

 jeřábi rodu Anthropoides a Bugeranus
 jeřáb Antigonin (Grus antigone), jeřáb australský (G. rubicunda) a jeřáb bělošíjí (G. vipio)
 jeřáb mandžuský (Grus japonensis), jeřáb popelavý (G. grus), jeřáb kápový (G. monacha), jeřáb černokrký (G. nigricollis) a jeřáb americký (G. americana)
 jeřáb kanadský (G. canadensis)
 jeřáb bílý (G. leucogeranus)

Fylogenetický strom podle analýzy DNA:

Klasifikace 

 podčeleď Balearicinae
 rod Balearica
 jeřáb paví (Balearica pavonina)
 jeřáb královský (Balearica regulorum)
 podčeleď Gruinae
 rod Anthropoides
 jeřáb rajský (Anthropoides paradisea)
 jeřáb panenský (Anthropoides virgo)
 rod Bugeranus
 jeřáb bradavičnatý (Bugeranus carunculatus)
 rod Grus
jeřáb americký (Grus americana)
 jeřáb Antigonin (Grus antigone)
 jeřáb kanadský (Grus canadensis)
 jeřáb popelavý (Grus grus)
 jeřáb mandžuský (Grus japonensis)
 jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
 jeřáb kápový (Grus monacha)
 jeřáb černokrký (Grus nigricollis)
 jeřáb australský (Grus rubicunda
jeřáb bělošíjí (Grus vipio)

Chov v zoo 
Z 15 druhů jeřábů bylo ke konci roku 2018 v českých zoo chováno 12 druhů (chybí jeřáb kápový, americký a australský). Nejvýznamnějším chovatelem je Zoo Praha s šesti druhy. Pět druhů pak chová Zoo Plzeň a Zoo Zlín. Jeřáby chová celkem 15 z 16 českých zoo z Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Chov v Zoo Praha 
Na konci roku 2018 bylo v Zoo Praha chováno šest druhů jeřábů, což bylo nejvíce ze všech českých a slovenských zoo. Jednalo se o tyto druhy:

 jeřáb bělošíjí
 jeřáb rajský
 jeřáb laločnatý
 jeřáb mandžuský
 jeřáb panenský
 jeřáb popelavý

Již ve 30. letech 20: století byli v zoo jeřábi Antigonini či jeřábi popelaví. V zoo se podařilo odchovat řadu vzácných druhů, již v roce 1965 byl odchován jeřáb rajský.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
Čeledi ptáků